A Vízilabda-világkupa vagy hivatalos nevén FINA vízilabda-világkupa egy a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) által szervezett pénzdíjazásos versenysorozat, melyet a férfiaknál és a nőknél is 1979 óta rendeznek meg. Mindkét nem versenyében nyolc csapat vesz részt. A tornát 2002-ig minden második, azóta minden negyedik évben rendezik meg. Magyarország válogatottja a férfiak mezőnyében négyszer, a nőknél egyszer szerezte meg a trófeát.

Férfi dobogósok

Férfi összesített éremtáblázat

1. Szerbia eredményeibe beleszámítandóak Jugoszlávia és Szerbia-Montenegró eredményei is.

2. Oroszország eredményeibe beleszámítandóak a Szovjetunió eredményei is.

Női dobogósok

Női összesített éremtáblázat

Jegyzetek

További információ
 FINA
 Sports123 

Vízilabda